Яданабоун ()- футбольный клуб, выступающий в Национальной Лиге Мьянмы. Играет на мандалайском стадионе «Бахту».

История 
Основан в год создания Национальной Лиги Мьянмы - 10 апреля 2009 года. В первом же сезоне команда делает дубль. В 2010 году снова «Яданарбон» снова становится чемпионом. В 2011 году команда не преуспела в чемпионате, став лишь девятой. В 2012 году мандалайцы довольствовались бронзой. Лишь в 2014 году команда снова становится чемпионом. В 2015 году уступает своему основному противнику - клубу «Янгон Юнайтед», но завоёвывает Кубок страны. 
В сезоне 2016 году «Яданарбон» в четвёртый раз завоёвывает «золото» чемпионата, догоняя по этому показателю «Янгон Юнайтед», уступая по серебру.

Международные выступления 
«Яданарбон» на международной арене дебютировал в 2010 году в Кубка президента АФК. Дебют был более, чем удачный: команда завоевала третий по престижности азиатский клубный трофей. 

В следующем сезоне в Кубке президента АФК «Яданарбон» дошёл до финального раунда, в котором шесть команд разыгрывали награды. Команда из Мьянмы осталась без наград.

В 2015 году команда дебютировала в Лиге чемпионов АТФ. После первого предварительного тура, в котором «Яданарбон» по пенальти проиграл сингапурcкому «Уорриорсу» и выбыл в групповой раунд Кубка АФК. Здесь команда из Мьянмы в группе стала четвёртой, набрав лишь три очка в шести играх.

Состав

Ссылки 
Футбольные клубы Мьянмы

 Официальный сайт